Christian Westphal ist der Name folgender Personen:

* Christian Westphal (General) (* 1953), deutscher General
 Christian Carl Westphal (1783–1860), deutscher Kaufmann